Meng kan syfta på följande platser:

Kamerun 

 Béli (vattendrag i Kamerun, Adamaouaregionen),

Österrike 

 Meng (vattendrag i Österrike), Vorarlberg, 

Robotskapade Kamerunförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar